Wodrig ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wodrig (1883–1972), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie
 Carl Wodrig (1851–1939), deutscher Offizier, zuletzt Vizeadmiral